Лукашев — прізвище.
 Лукашев Олександр Анатолійович ( 1976) — український юрист, політик. Народний депутат України 9-го скликання.
 Лукашев Євген Вікторович ( 1990) — український футболіст, півзахисник.
 Лукашев Володимир Анатолійович ( 1936) — український режисер.

 Лукашева Юліанна Ігорівна ( 1990) — російська телеведуча, колишня солістка російської жіночої групи Блестящие.

Лукашев — село в гміні Поґожеля Гостинського повіту Великопольського воєводства

Див. також 
 Лукаш
 Лукашук
 Лукашевич
 Лукашевський
 Лукашенко (значення)
 Лукашик
 Лукашин
 Лукашов
Прізвища